Fulton County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Fulton County Airport (Georgia)
 Fulton County Airport (Indiana)
 Fulton County Airport (New York)
 Fulton County Airport (Ohio)